Dalmatinska nogometna liga - Srednja skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1990./91., petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije, ujedno posljednjeg u kojem su sudjelovali hrvatski klubovi  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Jadran" iz Tučepa.

Ljestvica  

 Dugopolje sezonu počeo pod nazivom Proleter

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za HNL - Jug 
Igrano u Splitu u lipnju 1991.

Sudionici: 
 Gusar Komin
 Jadran Tučepi  
 Nova Zora Sveti Filip i Jakov 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1990./91.
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1990./91. 
 Hrvatska liga - Jug 1990./91. 
 Prvenstvo NSO Split 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str 105-108 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 115-117 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 199-202   
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 112-114 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 157-160 
  

1990-91 srednja
1990-91
Dalmacija-Srednja